UDS — латинская аббревиатура, которая имеет следующие значения:
 Саммит разработчиков Ubuntu () — встреча разработчиков операционной системы Ubuntu.
 Unix domain socket — конечная точка обмена данными между процессами, работающими в одной и той же системе UNIX.

См. также 
 УДС